George Young –  produttore discografico e bassista scozzese
 George Young – mezzofondista statunitense
 George Young – calciatore scozzese
 George Young – dirigente di football americano statunitense